Porta Seriola uno dei quattro rioni storici che compongono l'attuale centro storico della città di Caravaggio, in Lombardia
 Roggia Seriola, un fossato che attraversa la città di Vicenza
 Seriola, un genere di pesce marino della famiglia dei Carangidae
 Seriola Gozzolina, torrente della Lombardia, in provincia di Mantova
 Seriola Piubega, torrente della Lombardia, in provincia di Mantova e Parma
 la seriola in idraulica è un canale artificiale d'acqua